Il museo, situato nei locali dell'ex carcere di Castelbuono, raccoglie tutta una serie di cimeli, quadri, documenti, armi, fotografie, litografie, lettere, libri e altri oggetti garibaldini donati dall'ex Sindaco di Castelbuono e ispettore onorario dell’assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana Francesco Romeo.

All'ultimo piano della struttura si può ammirare la torre dell'orologio con un orologio meccanico del 1885 realizzato da Isidoro Sommaruga di Milano.

Voci correlate
 Musei della Sicilia
 Risorgimento Italiano
 Spedizione dei Mille

Collegamenti esterni
 http://www.castelbuono.com/musei/risorgimento.htm
 http://www.prolococastelbuono.it/dettagli_scheda.php?ID_SEZIONE=4&sottosezione=47&sezione=Castelbuono&titolo=Cosa%20vedere

Risorgimento
Castelbuono
Castelbuono